Шон Янг (, род. 20 ноября 1959, Луисвилл, Кентукки, США) — американская актриса.

Биография 
Родилась в семье журналистов. Училась в средней школе Кливленд-Хайтс (Cleveland Heights High School) (Кливленд-Хайтс, Огайо), затем перевелась и окончила , расположенную в городе  (Мичиган, США). Также училась в  в Нью-Йорке.

По окончании учёбы дебютировала в одном из лос-анджелесских театров. Работала моделью и танцовщицей.

Свою первую роль в кино сыграла в фильме 1980 года «Джейн Остин на Манхэттене», затем появилась в комедии Айвана Райтмана «Добровольцы поневоле» (1981) и сыграла главную женскую роль в культовом фантастическом фильме «Бегущий по лезвию» (1982). В 1987 году она сыграла небольшую роль в фильме «Уолл-стрит» в роли жены персонажа Майкла Дугласа, Гордона Гекко. Изначально предполагалось, что ее роль будет больше, но она была значительно сокращена из-за разногласий с Оливером Стоуном

Другие наиболее известные фильмы с её участием — «Дюна» (1984), «Нет выхода» (1987), «Смертельный инстинкт» (1993), «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1994). Сыграла вместе с Сергеем Безруковым в российском сериале «Есенин», где исполнила роль Айседоры Дункан.

С 1990 по 2002 год Шон Янг состояла в браке с Бобом Луханом. У них двое сыновей: Рио (род. 1994) и Квин Ли (род. 1998).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Кливленд-Хайтс
Лауреаты премии «Золотая малина»
Актрисы телевидения США